Lemuria (festival), een Romeins feest ter ere van de Lemures
Lemuria (continent), een mythisch continent, voor het eerst omschreven in de 19e eeuw door Philip Sclater
Lemuria (Marvel), twee locaties uit de strips van Marvel Comics.
Lemuria (Therion), een album van de Zweedse band Therion 
Lemuria (Amerikaanse band), een Amerikaanse indie/punk band.
Lemuria (Belgische band), een Belgische black metal band.
Lemuria (geslacht), een geslacht van slakrupsvlinders